Jacques de Gheyn ist der Name folgender Personen: 

*Jacques de Gheyn I. (~1532–~1582), holländischer Maler, siehe  Jakob de Gheyn I.
 Jacques de Gheyn II. (~1565–1629), holländischer Maler und Kupferstecher, siehe Jakob de Gheyn II.
 Jacques de Gheyn III. (~1596–~1641), holländischer Maler, siehe Jakob de Gheyn III.